Иольди́ () — упразднённый французский кантон, находился в регионе Аквитания, департамент Атлантические Пиренеи. Входил в состав округа Байонна.

Код INSEE кантона — 6413. Всего в кантон Иольди входили 14 коммун, из них главной коммуной являлась Иольди.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 4510 человек.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Иольди на сайте INSEE
 Население коммун департамента Атлантические Пиренеи на сайте INSEE

Упразднённые кантоны департамента Атлантические Пиренеи